Susak bezeichnet:

 Susak (Insel), kroatische Insel in der Adria
 Susak (Kirgisistan), Dorf im Gebiet Dschalalabat in Kirgisistan

Susak ist der Familienname von:

 Milan Susak (1984), australischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Sušak, Stadtteil von Rijeka in Kroatien
 Sušac (Insel), kroatische Insel in der Adria
 Šušak